TACS kan vara

Trans Am Club of Sweden, eller Svenska Trans Am-klubben, sammanslutning för ägare till Pontiac Firebird.
Total access communication system, engelsk mobiltelefonistandard